Waste Vegetable Oil
Wet op het voortgezet onderwijs (Mammoetwet) in Nederland
Wet verontreiniging oppervlaktewateren in Nederland
Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo) in Nederland
W.V.O (Wapen van Oosterhout) een voormalige Nederlandse amateurvoetbalclub